ASACO Football Club é um clube de futebol do Benim. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez na temporada 2004.

Clubes de futebol do Benim